Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1925  listet alle Personen, die im Jahr 1925 zum Mitglied berufen wurden. Insgesamt gab es 130 neu gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Einzelnachweise 

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)